Учалы:

Населённые пункты 
 Учалы — город в Башкортостане, административный центр Учалинского района.
 Учалы — село в Учалинском районе Башкортостана.

Железнодорожная станция 
 Учалы — железнодорожная станция Златоустовского региона Южно-Уральской железной дороги в одноимённом селе в Башкортостане.

Река 
 Учалы — приток реки Ик.

См. также 
 Учалле — село, административный центр Учаллинского сельского поселения в Татарстане.